Револьве́р ( от  «вращать») — механизм, в котором несколько одинаковых или сходных по применению устройств, сменяющих друг друга при применении, объединены в «барабане», поворачивающимся вокруг оси.

 Револьвер — многозарядное огнестрельное оружие.
 Револьвер системы Кольт
 Револьвер системы Наган
 «Револьвер» — фильм Гая Ричи.
 «Револьвер» — российская рок-группа.
 Револьвер — револьверная печь

См. также 
 Револьверный станок
 Revolver (значения)
 Revoльvers